De marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 1980 op het stratenparcours in Moskou vond plaats op vrijdag 1 augustus 1980. De start en finish bevonden zich in het Olympisch Stadion Loezjniki. De wedstrijd werd gewonnen door de Oost-Duitser Waldemar Cierpinski in 2:11.03. De Nederlander Gerard Nijboer werd tweede in 2:11.20.

Records

Uitslag 

Mannen 42000
Marathon in 1980